→:Wágner Dániel (egyértelműsítő lap):
 Wágner Dániel (1800–1890) gyógyszerész, vegyész, a kémia doktora, egészségügyi tanácsos
 Wágner Dániel (1838–1890) gyógyszerész, vegyész, orvos, tudós